A Equipe francesa representa a França na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial.

Historia 
A França competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foram 2 títulos (1997, 2003).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Francesa da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis